Drużynowe mistrzostwa świata na żużlu – cykl zawodów żużlowych organizowanych od 1960 roku pod patronatem Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. Zawody wyłaniają najlepszą reprezentację narodową na świecie.

W 1959 roku w niemieckim Oberhausen rozegrano turniej z udziałem Norwegii, RFN, Szwecji i Wielkiej Brytanii, który był imprezą próbną przed drużynowymi mistrzostwami świata. Zakończył się on zwycięstem Szwedów. Drugie miejsce zajęli gospodarze, natomiast trzecie reprezentacja Wielkiej Brytanii. Rozgrywki okazały się sukcesem, w związku z czym w następnym roku zainaugurowano drużynowe mistrzostwa świata na żużlu.

W 1994 roku przeprowadzono reorganizację międzynarodowych rozgrywek mistrzowskich - zlikwidowano drużynowe mistrzostwa świata w dotychczasowej formie, nadając tę nazwę mistrzostwom par. Do 1998 roku żużlowe duety walczyły więc o medale jako drużyny narodowe, a oddzielne rozgrywki par zostały zaniechane.

W latach 2001–2017 mistrzostwa rozgrywano pod szyldem drużynowego Pucharu Świata. Turniej finałowy odbywał się podczas jednego tygodnia, zaś zwycięzca otrzymywał przechodnie trofeum im. Ove Fundina.

Od 2018 roku rozgrywane są mistrzostwa świata pod nazwą Speedway of Nations. Drużyny narodowe rywalizują w formie par, jednakże zwycięzcy otrzymują tytuł Drużynowych Mistrzów Świata. Jednocześnie od 2018 roku nie był rozgrywany drużynowy Puchar Świata (rozgrywany od 2001 roku jako kontynuacja drużynowych mistrzostw świata).

W 2020 roku poinformowano, że drużynowy Puchar Świata będzie ponownie organizowany, co trzy lata, od 2023 roku. W pozostałych latach rozgrywany ma być natomiast turniej Speedway of Nations.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Według państw

Według zawodników 
Tabela obejmuje pierwszą 10. najbardziej utytułowanych zawodników.

Pogrubioną czcionką – zostali zaznaczeni zawodnicy, którzy kontynuują karierę żużlową.

Reprezentacje występujące 
 Legenda
  – mistrzostwo
  – wicemistrzostwo
  – trzecie miejsce
 4–7 – miejsca 4–7
  •  – nie zakwalifikowali się do finału
  ••  – zgłoszeni do rozgrywek, ale nie wystąpili lub wycofali się
  •••  – wycofali się w trakcie rozgrywek
  –  – nie brali udziału
  –  – zawieszeni
    – gospodarze finału

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 SPEEDWAY WORLD CUP 
 Historia DPŚ
 INTERNATIONALS - WEST GERMANY 
 WORLD        TEAM CUP 1960 
 Robert Noga - Żużlowe podróże w czasie: Mistrzostwa przez przypadek
 Stefan Smołka: Cała prawda o DMŚ

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona DPŚ
 Zmiany w DPŚ 2012